Э́нгберг () — шведская фамилия. Известные носители:

 Энгберг, Габриель (1872—1953) — финский художник.
 Энгберг, Миа (род. 1970) — шведский кинорежиссёр.
 Энгберг, Пер-Микаэль — финский дипломат.